Ipojuca (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco
Ipojuca (rivier), een rivier in het Noordoosten van Brazilië